Сальваторе Маранцано (; , , Сицилия, Италия — , , США) — один из самых знаменитых деятелей организованной преступности первой половины XX века, вначале на Сицилии, а затем и в Америке, где стал одним из ранних боссов «Коза ностры». Он родился и вырос на Сицилии, собирался стать священником, но ещё в юные годы примкнул к мафии. В Соединённые Штаты он эмигрировал в 1925 году, поселившись в Бруклине и формально занявшись легальным бизнесом в сфере недвижимости, одновременно занимаясь также бутлегерством.

Маранцано стал одним из инициаторов так называемой Кастелламмарской войны в 1929—1931 годах за контроль над операциями итало-американской мафии и победил в ней, организовав 15 апреля 1931 года убийство своего главного врага, «босса боссов» Джо Массерии. На некоторое время Маранцано стал признанным «боссом боссов», однако его триумф продолжался лишь несколько месяцев: в итоге был убит представителями «младшей» группировки во главе с Лаки Лучано, представители которой после его смерти договорились о разделе власти без титула «босса боссов», чтобы избежать подобных кровавых конфликтов в будущем.

Библиография 
 Davis, John H. Mafia Dynasty: The Rise and Fall of the Gambino Crime Family. New York: HarperCollins, 1993.
 Reppetto, Thomas. American Mafia: A History of Its Rise to Power. New York: Henry Holt and Company, 1994.
 Critchley, David, «The Origin of Organized Crime in America» New York: Routledge, 2009
 Salvatore Maranzano // Encyclopedia Britannica

Примечания 

Преступники США
Мафиози Сицилии
Гангстеры италоамериканской мафии
Иммигрировавшие в США из Италии
Убитые в США
Убитые мафией
Убитые преступники